Vijano ima više značenja:
 Vijano (Kjeti)
 Vijano (Masa-Karara)
 Vijano (Milano)
 Vijano (Pezaro i Urbino)
 Vijano (Ređo Emilija)